Dixi:
 Dixi — фраза, в переводе с латыни означающая «я сказал». Используется в смысле «я сказал, что нужно было сказать, и я уверен в своих аргументах».
 Dixi (1904—1928) — марка немецкого автомобиля, выпускавшегося «Automobilwerk Eisenach».
 DIXI-TV — телевизионная компания в России.

См. также 
 Дикси